L'AS Cagnes-Le Cros Football est un club de football français basé à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). 

Le club est fondé en 2012, à la suite de la fusion de l'Union Sportive de Cagnes-sur-Mer et de l'Entente Sportive du Cros-de-Cagnes. L'équipe première évolue pour la saison 2013-2014 en Division d'Honneur (Division 6) de la Ligue de Méditerranée. Cagnes a passé une saison en troisième division nationale (Division 3 Sud), sous le nom de l'US Cagnes en 1989-1990.

Repères historiques 
 1929 : Fondation de l'US Cagnes.
 1984 : Le club est sacré champion de Division d'honneur Méditerranée et monte en quatrième division nationale.
 1985 : Dominique Baratelli devient entraîneur du club. Il reste à ce poste jusqu'en 1990.
 1989 : Le club est promu en Division 3 Sud en terminant  de son groupe de Division 4.
 1990 : Cagnes est relégué en Division 4 après avoir terminé  de la Division 3 Sud.
 1991 : Cagnes retombe en DH après avoir terminé  et dernier de son groupe de Division 4.
 1995 : Les Cagnois, qui évoluent en Division d'Honneur, atteignent les 32èmes de finale de la Coupe de France. Ils s'inclinent à domicile face aux professionnels du FC Mulhouse (1-3), qui évoluent en deuxième division.
 2000 : Le club est sacré champion de Division d'Honneur et accède au CFA2 (D5).
 2006 : Après six saisons passées en CFA2, le club est relégué en Division d'Honneur.
 2007 : Le club atteint le septième tour de la Coupe de France, après avoir notamment éliminé le FC Martigues qui évolue en National (D3). À l'issue de la saison Cagnes est relégué en Division d'Honneur Régionale (D7), après avoir terminé  et avant-dernier de son championnat de Division d'Honneur.
 2012 : Remontée de l'US Cagnes en Division d'Honneur. Les deux clubs de football de la ville de Cagnes, l'US Cagnes et l'ES Cros-de-Cagnes, fusionnent pour donner naissance à l'AS Cagnes-Le-Cros Football.

Classement saison par saison

Palmarès 
 Champion de DH Méditerranée : 1984, 2000 
 Meilleur résultat en Coupe de France : 32èmes de finale en 1994-1995 (défaite 1-3 face au FC Mulhouse)

Anciens joueurs 
   Jean-Pierre Cyprien, ancien international français.
  Gilles Hampartzoumian, ancien joueur professionnel.
  Marco Di Costanzo, ancien joueur professionnel.
  Janick Tamazout, ancien joueur professionnel.
  Thierry Crétier, ancien joueur professionnel.
  Nicolas Verdier, joueur professionnel au Stade brestois 29

Notes et références 

Cagnes
Cagnes
Football dans les Alpes-Maritimes
Cagnes-sur-Mer